Die Codepage 866 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie deckt das Russische ab und war viel beliebter als andere Kodierungen wie z. B. die Codepage 855, weil sie alle Rahmenzeichnungssymbole beibehält und die Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge sortiert sind.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 866.

Weblinks
 OEM 866 (englisch)

DOS-Codepage